Miejscowości w USA:
 Andalusia – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Andalusia – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
Gminy w USA:
 Andalusia (ang. Andalusia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island